Big Four puede referirse a:

 Big Four, también conocidos como Cuatro Policías, fueron un consejo propuesto por Franklin D. Roosevelt tras la posguerra de la Segunda Guerra Mundial compuesto por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y la República de China.
 G-4, es el grupo integrado por las grandes potencias de Europa: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
 , también conocidos como Cuatro Grandes, fueron un grupo de cuatro transatlánticos de principios del , pertenecientes a la naviera británica White Star Line.
 Big Four, término inglés utilizado para referirse a las firmas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría contable.
 Big Four, se refiere al cuarteto de los jugadores individuales Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.
 The Big Four, libro de la escritora británica Agatha Christie escrito en 1927.
 The Big Four of Thrash Metal, denominación que se le dio a mediados de los años 1980 a Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax.
 The Big Four: Live from Sofia, Bulgaria es un DVD/Blu-Ray con las grabaciones en vivo de cuatro bandas (Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax) tocando en el Sonisphere Festival en 2010.
 Big Four, es un grupo musical de Hong Kong.